Stanislav Andreev, né le  à Tachkent, est un footballeur international ouzbek qui joue actuellement au Pakhtakor Tachkent, en Première division ouzbek.

Biographie 
Il commence par jouer avec le Topalang Sariosiyo en 2006. Dès l'année suivante, il passe au Pakhtakor Tachkent où il joue toujours.

Depuis 2009, il joue avec l'équipe d'Ouzbékistan de football et il fait notamment partie de la liste des appelés pour la Coupe d'Asie des nations 2011.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international ouzbek
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Naissance en mai 1988
Naissance à Tachkent